

Белтон — місто, штат Міссурі
 Белтон — місто, штат Південна Кароліна
 Белтон — місто, штат Техас